Campionatul Mondial de Formula 1 din 1994 a fost cel de-al 48-lea sezon al curselor auto pentru mașinile de Formula 1, recunoscut de organismul de conducere al sportului internațional, Federația Internațională de Automobilism, ca fiind competiția de cea mai înaltă clasă pentru mașinile de curse. A inclus cea de-a 45-a ediție a Campionatului Mondial al Piloților, și a 37-a ediție a Campionatului Mondial al Constructorilor. Sezonul a fost disputat pe parcursul a șaisprezece curse, începând în Brazilia pe 27 martie și terminându-se în Australia pe 13 noiembrie. Michael Schumacher a câștigat primul său Campionat la Piloți, în timp ce Williams-Renault a câștigat al treilea campionat consecutiv de constructori, al șaptelea în total pentru Williams.

1994 a fost unul dintre cele mai tragice și controversate sezoane din istoria sportului. Marele Premiu al statului San Marino a văzut moartea debutantului austriac, Roland Ratzenberger, și a triplului campion mondial, Ayrton Senna; în timp ce o serie de alte incidente pe tot parcursul sezonului au dus la rănirea piloților, mecanicilor, spectatorilor și a unui mareșal de pistă. FIA a făcut ulterior modificări radicale ale regulilor și reglementărilor de F1 într-un efort de a îmbunătăți siguranța. Schumacher a câștigat șase din primele șapte curse, construindu-și un avantaj semnificativ în campionatul piloților și pentru Benetton-Ford în campionatul constructorilor; a fost apoi descalificat din două curse și interzis din alte două, pilotul Williams, Damon Hill, câștigând toate cele patru pentru a reduce avantajul lui Schumacher la un singur punct până la ultima cursă din Australia. Acolo, Schumacher și Hill s-au ciocnit controversat în timp ce se luptau pentru conducerea cursei, Schumacher adjudecându-și campionatul la piloți.

Piloții și echipele înscrise în campionat 
Piloții și echipele următoare au fost incluse în sezonul din 1994 al campionatului. Toate echipele au concurat cu anvelopele furnizate de Goodyear.

Calendar 
Următoarele șaisprezece Mari Premii au avut loc în 1994.

Următoarea cursă a fost inclusă în calendarul provizoriu publicat de FIA, dar a fost anulată:

Rezultate și clasamente

Marile Premii

Sistemul de punctaj
Punctele sunt acordate primilor șase piloți care au terminat în fiecare cursă, folosind următoarea structură:

Pentru a obține toate punctele, câștigătorul cursei trebuie să termine cel puțin 75% din distanța programată. Jumătate de puncte sunt acordate dacă câștigătorul cursei termină mai puțin de 75% din distanță, cu condiția terminării a cel puțin două tururi complete. În cazul de egalitate la încheierea campionatului, se folosește un sistem de numărătoare, cel mai bun rezultat fiind folosit pentru a decide clasamentul final.

Note
 - În cazul în care nu sunt încheiate două tururi complete, nu se acordă nici un punct și cursa este abandonată.
 - În cazul în care doi sau mai mulți piloți realizează același cel mai bun rezultat de un număr egal de ori, se va folosi următorul cel mai bun rezultat. Dacă doi sau mai mulți piloți vor avea un număr egal de rezultate de un număr egal de ori, FIA va nominaliza câștigătorul conform unor criterii pe care le va considera potrivite.

Clasament Campionatul Mondial al Piloților

Clasament Campionatul Mondial al Constructorilor

Note:
 Pozițiile sunt sortate după cel mai bun rezultat, rândurile nefiind legate de piloți. În caz de egalitate de puncte, cele mai bune poziții obținute au determinat rezultatul.

Note

Referințe 

Sezoane de Formula 1
1994 în sport